Dischidiopsis är ett släkte av oleanderväxter. Dischidiopsis ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Dischidiopsis

es:Dischidiopsis